Beto est un diminutif des prénoms portugais Roberto et Alberto, il est porté par :
 Valberto Amorim dos Santos, dit Beto (1973-), footballeur brésilien ;
 Joubert Araújo Martins, dit Beto (1975-), footballeur brésilien ;
 Gilberto Galdino dos Santos, dit Beto (1976-), footballeur brésilien ;
 Roberto Luís Gaspar Deus Severo, dit Beto (1976-), footballeur portugais ;
 André Roberto Soares da Silva, dit Beto (1981-), footballeur brésilien ;
 António Alberto Bastos Pimparel, dit Beto (1982-), footballeur portugais ;
 Alberto Antônio de Paula, dit Beto (1987-), footballeur brésilien ;
 Norberto Bercique Gomes Betuncal, dit Beto (1998-), footballeur brésilien ;
 José Alberto Teixeira Ferreirinha, dit Zé Beto (1960-1990), footballeur portugais.

Homonymie de surnom